Caryospora est un genre de parasites coccidiens infectant en particulier les serpents et les oiseaux.

Références

Liens externes 
 
 
 

Apicomplexa
Genre de protistes (nom scientifique)